Het ATP-toernooi van Florence 1993 (met de officiële naam Trofeo Kim Top Line) werd gespeeld van 7 tot en met 13 juni 1993. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Circolo Del Tennis Firenze in de Italiaanse stad Florence.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Florence
ATP-toernooi van Florence